Татарски језик
 Татари
 Татарија (Татарстан)